Amerykańska Talia Kart
 karty do gry